Список вертолётов по производителям

 A-Z А-Я

A

AeroDreams

Aérospatiale

Aerotécnica

Agusta

Air & Space

AirRobot

American Helicopter

B

Bell Helicopter

Boeing

Bombardier

Breguet Aviation 
Société Anonyme des Ateliers d’Aviation Louis Breguet

См. также самолёты Breguet Aviation

Bristol

C

Canadair

Cessna

Changhe (CAIC)

Cicaré

Cierva

Curtiss-Wright

D

Denel

DF Helicopters

DJI

Dornier

Dynali

E

EMT Penzberg

Enstrom Helicopter

Eurocopter (Airbus Helicopters)

F

Fairchild Hiller

Fairey

Flettner

Focke Achgelis

Focke-Wulf

G

GEN Corporation

GoPro

Guimbal

Gyrodyne

H

Hafner

HAL

Harbin

Heli-Sport

Hiller

Honeywell

Hughes

I

IAI

INDELA

K

Kaman

Kawasaki

Kayaba

Kellett

L

Lockheed

Lualdi-Tassotti

M

Magni

Marenco Swiss Helicopter

McCulloch

McDonnell

McDonnell Douglas

MD Helicopters

Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB)

Minghe

N

NHIndustries

Northrop Grumman

Nostromo Defensa

P

Pescara

Piasecki

Prox

PZL

R

Robinson

Rotary Air Force

Rotor-Craft

RotorWay

RUMAS

S

Schiebel

Schweizer

Sikorsky Aircraft

Skyline

Steadicopter

STM 
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ

Sud-Ouest (SNCASO)

T

Trek Aerospace

TUSAŞ (TAI)
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

См. также самолёты TUSAŞ (TAI)

U

Urban Aeronautics

V

Vought-Sikorsky 
Смотрите список вертолётов Sikorsky Aircraft.

W

Westland 
См. также вертолёты Agusta

Y

Yamaha

Z

ZALA 
См. также самолёты ZALA

Литература 
Смотрите раздел заглавной страницы Литература.

A-Z
А-Я

Списки вертолётов